Агва Едионда има више значења:
 Агва Едионда (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Едионда (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Едионда (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Едионда (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Едионда (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Едионда (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Едионда (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Едионда, Сан Хосе де ла Пења (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Едионда (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Едионда, Ла Фрагва (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Едионда (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Едионда (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Едионда (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Едионда (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Едионда, Агва Дулсе (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Едионда, Ранчо Ескондидо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Едионда (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Едионда (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Едионда (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Едионда (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику